Красная Сосна — название населённых пунктов в России:

 Красная Сосна — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Красная Сосна — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Красная Сосна — село в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Красная Сосна — бывший дачный посёлок, вошедший в черту Москвы

См. также 
 Улица Красная Сосна